Hlína bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Hlína, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Hlína (Horka), Ortsteil von Horka, Okres Chrudim
 Hlína, Ansiedlung der Gemeinde Sobíňov, Okres Havlíčkův Brod
 Hlína, Siedlung auf dem Truppenübungsplatz Brdy

 Bílá Hlína, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
 Nová Hlína, Ortsteil von Třeboň, Okres Jindřichův Hradec
 Stará Hlína, Ortsteil von Třeboň, Okres Jindřichův Hradec